Куэ́ва () — многозначный термин.


Персоналии 
 Куэва, Агустин (1937—1992) — эквадорский социолог, политолог и литературный критик.
 Куэва, Бельтран де ла (1443—1492) — испанский дворянин, фаворит и любовник королевы Кастилии Жуаны Португальской; 42-й магистр ордена Сантьяго (1462—1463).
 Куэва, Кристиан (род. 1991) — перуанский футболист, вингер, игрок перуанского клуба «Альянса Лима» и сборной Перу.
 Куэва, Хуан де ла (1550 1609 или 1610) — испанский поэт и драматург.

 Куэва Тамарис, Агустин (1903—1979) — эквадорский педагог, профессор.
 Куэва Энрикес, Бальтасар де ла (1626—1686) — испанский дипломат и колониальный чиновник; вице-король Перу (1674—1678).
 Иглесиас де ла Куэва, Хулио Хосе (род. 1943) — испанский певец.

Топонимы 
 Куэва-де-Агреда
 Куэва-де-Вилья-Лус
 Куэва-де-Лос-Касарес
 Куэва-де-Менга
 Куэва-де-ла-Олья
 Куэва-де-лас-Манос
 Куэва-де-лас-Маравильяс
 Куэва-де-лос-Вердес
 Куэва-де-лос-Гуачарос
 Куэва-де-лос-Касарес
 Куэва-дель-Вьенто
 Куэва-дель-Иерро
 Куэва-дель-Индио

Другие значения 
 Куэва — исчезнувший аборигенный народ, проживавший на территории провинции Дарьен на востоке Панамы.

См. также 
 Куэвас